Il singolare del torneo di tennis Hambüren Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ján Krošlák che ha battuto in finale Chris Wilkinson 7-6, 6-3.

Teste di serie

 David Prinosil (semifinali)
 Paul Wekesa (quarti di finale)
 Assente
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)

 Nuno Marques (secondo turno)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Assente
 Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hambüren Challenger 1995